Чемпіонат Німеччини з хокею 1986 — 69-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Кельн.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Ізерлон — ЕВ Ландсгут 2:0, 7:4, 4:2
 Кельн — «Швеннінгер ЕРК» 4:3 ОТ, 6:2, 8:0
 Дюссельдорф ЕГ — Маннхаймер ЕРК 9:3, 6:3, 6:4
 Розенгайм — Кауфбойрен 8:2, 0:2, 10:5, 6:2

Півфінали 
 Кельн — Ізерлон 6:2, 0:2, 7:2, 5:0
 Дюссельдорф ЕГ — Розенгайм 4:3, 5:2, 10:5

Матч за 3 місце 
 Розенгайм — Ізерлон 6:4, 8:4

Фінал 
 Кельн — Дюссельдорф ЕГ 6:5, 6:5, 6:1

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1986 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1985 у німецькому спорті‎
1986 у німецькому спорті‎